

Onomastica
Silvestre – forma spagnola del nome proprio di persona italiano maschile Silvestro

Persone
Bernardo Silvestre – scrittore e filosofo francese
Eladio Silvestre – ex calciatore spagnolo
Francesco Silvestre – cantautore italiano
Franck Silvestre – ex calciatore francese
Kekko Silvestre – cantautore e produttore discografico italiano
Manuel Silvestre – pallanuotista spagnolo
Matías Silvestre – calciatore argentino
Mikaël Silvestre – calciatore francese
Miguel Ángel Silvestre – attore spagnolo

Altro
Silvestre – regia di João César Monteiro (1982)